Federal steht für:
 Federal Air, südafrikanische Fluggesellschaft
 Federal Automobile Company, später Rockford Automobile & Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Federal
 Federal Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Federal
 Federal Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller mit dem Markennamen Federal

Siehe auch:
 Federal-Mogul